Тотоапа има више значења:

 Тотоапа (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тотоапа (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику